Cheraw ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cheraw (Colorado)
 Cheraw (Mississippi)
 Cheraw (South Carolina)

Cheraw steht auch für:
Cheraw (Volk), waren ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner